Ondrej Vosta (né le  à Tábor en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1986-1987 || HC Tábor ||  ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|1987-1988 || HC České Budějovice || 1. liga ||15 ||1 ||4 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || HC Dukla Jihlava ||  ||- ||8 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || HC Tábor || 1. národní liga ||37 ||22 ||20 ||42 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || HC České Budějovice || 1. liga ||42 ||15 ||6 ||21 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || HC České Budějovice || 1. nárondí liga ||- ||14 ||8 ||22 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || HC České Budějovice || 1.liga ||35 ||8 ||12 ||20 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1993-1994 || HC České Budějovice || Extraliga ||32 ||7 ||10 ||17 ||12 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0  
|-
|1994-1995 || HC České Budějovice || Extraliga ||37 ||13 ||7 ||20 ||12 ||9 ||3 ||5 ||8 ||6
|-
|1995-1996 || HC České Budějovice || Extraliga ||39 ||12 ||15 ||27 ||34 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1996-1997 || HC České Budějovice || Extraliga ||41 ||7 ||4 ||11 ||4 ||5 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|1997-1998 || HC České Budějovice || Extraliga ||31 ||4 ||7 ||11 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Orli Znojmo || 1. liga ||50 ||29 ||19 ||48 ||52 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Orli Znojmo || Extraliga Qualification ||- ||- ||- ||- ||- ||7 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|1999-2000 || ERC Selb || Oberliga ||41 ||28 ||32 ||60 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2000-2001 || HC Kometa Brno || 1. liga ||28 ||1 ||8 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Hockey Clermont Communauté Auvergne || Division 1 ||13 ||10 ||9 ||19 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Hockey Clermont Communauté Auvergne || Ligue Magnus ||- ||24 ||7 ||31 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Hockey Clermont Communauté Auvergne || Ligue Magnus ||21 ||11 ||8 ||19 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || HC Tábor || 2. liga ||22 ||5 ||10 ||15 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
| 1988 || align=left|Tchécoslovaquie || align=left|Championnat du monde junior || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left|

Notes et références 

Naissance en juin 1968
Naissance à Tábor
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchécoslovaque de hockey sur glace
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Tábor
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Jihlava
Joueur du HC Znojemští Orli
Joueur du ERC Selb
Joueur du HC Brno
Joueur des Sangliers Arvernes de Clermont
Attaquant de hockey sur glace